Придатко Дмитро Миколайович (1988—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пальшина-Придатко Антоніна Тихонівна (1897—1992) — учасниця Першої Світової війни, кавалер двох Георгіївських хрестів та двох Георгіївських медалей.